Pere de Cardona (arquebisbe), bisbe d'Urgell (1472-1515), president de la Generalitat de Catalunya (1482-1485), arquebisbe de Tarragona (1515-1530) i lloctinent de Catalunya (1521-1523).
 Pere de Cardona (cardenal) (1150-1185), cardenal i jurista germà de Ramon Folc III de Cardona
 Pere de Cardona i Enríquez (finals del segle XV-1546)
 Pere de Cardona i de Luna, (? - Lleida, 9 de desembre de 1411), bisbe de Lleida (1407-1411). Fill d'Hug Folc de Cardona i Beatriu d'Anglesola.
 Pere de Cardona i Requesens (), conseller reial
 Pere de Cardona i de Villena (Sicília?, ca 1410 - Sicília?, ca 1450), comte de Collessano
 Pere de Cardona i Ventimiglia (Sicília, ? - Bicocca, 1522), vuitè comte de Collessano